Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 1920 probíhala v antverpském Tenisovém klubu Beerschot. Soutěž se konala v období od 16. do 24. srpna 1920 na otevřených travnatých dvorcích. Nastoupilo do ni 18 tenistek ze 7 zemí, a další tři hráčky v pavouku se nezúčastnily.

Hrálo se na dva vítězné sety. Obhájkyní zlaté medaile z předchozí olympiády byla Francouzka Marguerite Broquedisová, která se her nezúčastnila.

Olympijský turnaj 
Do soutěže nesměly nastoupit tenistky Centrálních mocností, jakožto poražení v první světové válce. Nepřicestovaly také reprezentantky Spojených států, když daly přednost přípravě na blížící se zářijové Mezinárodní mistrovství USA 1920

Olympijskou vítězkou se stala Francouzka Suzanne Lenglenová, když ve finále hladce přehrála Britku Dorotheu Holmanovou po setech 6–3 a 6–0. 21letá vítězka soupeřkám dovolila uhrát v pěti kolech pouze čtyři gamy, z toho tři ztratila v posledním zápase. Bronzovou medaili vybojovala další britská tenistka Kathleen McKaneová, která v zápase o tento olympijský kov porazila Švédku Sigrid Fickovou 6–2 a 6–0.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1920